Когуашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Когуашвили, Гоги Мурманович (род. 1974) — грузинский спортсмен (греко-римская борьба), бронзовый призёр Олимпиады-92 и пятикратный чемпион мира.
 Когуашвили, Леван (род. 1973) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.